Stanlio e Ollio (Laurel & Hardy) – duo comico
 Stanlio & Ollio (Laurel and Hardy) – serie animata del 1966
 Stanlio & Ollio (Stan & Ollie) –  film del 2018 diretto da Jon S. Baird